Juan Manuel Iturbe Arévalos (Buenos Aires, 4 juni 1993) is een Argentijns-Paraguayaans voetballer die bij voorkeur als vleugelaanvaller speelt. Hij tekende in juli 2014 een vijfjarig contract bij AS Roma. Dat betaalde ruim €23.500.000,- voor hem aan Hellas Verona, met eventueel nog tot €2.700.000,- extra in het vooruitzicht gebaseerd op prestatiebonussen.

Clubcarrière 
Iturbe brak in Paraguay door bij Cerro Porteño. Hij debuteerde op 16-jarige leeftijd tegen Club Libertad. In augustus 2010 vertrok hij transfervrij naar het Argentijnse Quilmes. In januari 2011 maakte FC Porto de komst van Iturbe bekend. Dat betaalde circa €4.000.000,- voor hem. Op 29 januari 2013 besloot FC Porto Iturbe voor zes maanden uit te lenen aan het Argentijnse River Plate. In de voorbereiding op het seizoen 2013/14 werd besloten Iturbe nog een seizoen te verhuren, ditmaal aan het Italiaanse Hellas Verona dat net naar de Serie A gepromoveerd was. Verona nam hem in mei 2014 voor €15.000.000,- definitief over, om hem twee maanden later voor ruim  €23.500.000,- door te verkopen aan AS Roma..

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 31 december 2015

Interlandcarrière 
Iturbe heeft zowel de Argentijnse als de Paraguayaanse nationaliteit. Op 16-jarige leeftijd speelde hij een vriendschappelijke wedstrijd met Paraguay tegen Chili. Omdat dit slechts om een oefeninterland ging, kan hij nog steeds voor Argentinië uitkomen. Hij speelde reeds 6 interlands voor Argentinië -20.

Erelijst

Argentijns voetballer